Аррадо́н (, ) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 105 км на південний захід від Ренна, 6 км на південний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2379 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5572,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії 
 Аррадон на сайті французького Національного інституту географії
 Аррадон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аррадон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан